

Aziende
 RM – società britannica

Musica 
 RM – rapper sudcoreano
 RM – mixtape di RM del 2015

Sigle 
 Real Media – formato di file
 Reference Material – materiale di riferimento
 Regia Marina
 Risonanza magnetica
 RM – sigla della Città metropolitana di Roma Capitale e, in precedenza, della Provincia di Roma

Codici 
 rm – codice ISO 639-2 alpha-2 della lingua romancia
 RM – codice FIPS 10-4 delle Isole Marshall
 RM – codice ISO 3166-2:CL della regione Metropolitana di Santiago (Cile)
 RM – codice ISO 3166-2:IT della Città metropolitana di Roma Capitale (Italia)

Informatica 
 rm – estensione dei file audio riproducibili tramite Real Player, acronimo di Real Media
 rm – comando REMOVE dei sistemi Unix e Unix-like per la cancellazione di file e directory

Sport 
 RM – nelle statistiche di vari sport, record mondiale

Altro 
 Rm – abbreviazione di Lettera ai Romani
 RM – simbolo del Rentenmark, valuta temporanea della Repubblica di Weimar
 RM – simbolo del Reichsmark, valuta della Germania dal 1924 fino al 1948
 RM – simbolo del Ringgit malese, valuta della Malaysia
 RM – sigla automobilistica internazionale del Madagascar
 Alfa Romeo RM – automobile dell'Alfa Romeo